Чемпионат Кипра сезона 2006/2007 — 69-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2006/2007
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2006 году
Спорт на Кипре в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007